Massimo signifie grand en italien ; c'est aussi un prénom, équivalent de Maxime. La famille Massimo joua un grand role dans la politique italienne pendant un demi millénaire.

Patronyme 

 Michele Massimo Tarantini (né en 1942), réalisateur, monteur et scénariste italien
 Valerio Massimo Manfredi (né en 1943), écrivain, historien et archéologue italien

Autres 
 Le Palais Massimo alle Colonne à Rome
 Le Palais Massimo alle Terme à Rome
 San Massimo, une commune italienne de la région Molise
 
 La Villa Massimo en Italie.

Prénom italien
Patronyme italien